

Bósnia e Herzegovina 
 Čitluk — municipalidade da Bósnia-Herzegovina

Sérvia 
Čitluk (Ljubovija) — vila da cidade de Ljubovija
Čitluk (Mali Zvornik) — vila da cidade de Mali Zvornik
Čitluk (Sjenica) — vila da cidade de Sjenica
Čitluk (Kruševac) — vila da cidade de Kruševac
Čitluk (Priboj) — vila da cidade de Priboj
Čitluk (Sokobanja) — vila da cidade de Sokobanja

Desambiguações de topônimos